«Maps» () — песня американской инди-группы Yeah Yeah Yeahs с дебютного альбома Fever to Tell (2003), выпущенная в качестве сингла 10 января 2004 года. Сингл выпущен в формате CD (номер каталога 000207322) и 12" (номер 000207411). Песня посвящена взаимоотношениям Карен О и солиста группы Liars Аарона Эндрю.

История 
Музыкальное видео получило 4 номинации на MTV Video Music Awards: Best Art Direction, Best Editing, Best Cinematography и MTV2 Award.

Кавер-версии 
 The White Stripes (2004)
 Arcade Fire
 Ted Leo как часть медли вместе с Kelly Clarkson и её «Since U Been Gone»
 Macy Gray на её альбоме Covered.
 The Bad Plus на их альбоме It’s Hard.
 Camp Cope
 Anderson Paak
 Keaton Henson

Признание 
 В 2009 году была избран лучшей альтернативной песней о любви всех времён журнала NME
 Назван 6-м номеров в списке 500 лучших песен 2000-х годов Pitchfork Media
 Rolling Stone назвал «Maps» седьмой лучшей песней 2000-х годов
 7 апреля 2011 года журнал Rolling Stone включил «Maps» в свой список 500 Greatest Songs of All Time (№ 386)
 В октябре 2011 года журнал NME включил песню в свой список «150 Best Tracks of the Past 15 Years» (№ 55)
 NME назвал «Maps» лучшей песней (№ 1) в списке «Indie Weddings Songs: 20 Tracks Perfect For Your First Dance».

Список композиций 
 «Maps» — 3:34
 «Countdown» — 3:39
 «Miles Away» — 2:30

Чарты

Примечания 

Песни Yeah Yeah Yeahs
Синглы Interscope Records
Песни инди-рока